Con Terra morente ci si può riferire a:

 Ciclo della Terra morente –  ciclo di racconti e romanzi di Jack Vance
 Terra morente – genere della fantascienza e della fantasy ambientato in un futuro remoto alla fine dei tempi